Хайнрих VIII (Heinrich, Henry) може да се отнася за:

* Хайнрих VIII (Бриг) (1344–1399), херцог на Силезия
 Хайнрих VIII (Глогау) (1357/63–1397), херцог на Саган и Глогау
 Хайнрих VIII (Валдек) (1465–1513), граф на Валдек
 Хенри VIII (1491–1547), крал на Англия
 Хайнрих VIII, херцог на Бавария (1053-1054) е: император Хайнрих IV (1077-1095)

Други:
 Хенри (драма), драма от Шекспир, за живота на крал Хенрй VIII от Англия